Daniel Rousseau, dit Daniel Valiant, né le  dans le protectorat français de Tunisie, est un écrivain, comédien et metteur en scène français.

Il est notamment lauréat du « Prix des moins de 25 ans » de 1976 pour le premier tome de son diptyque La Légende du goéland blanc, publié dans la collection Signe de piste. Après une pose d'une trentaine d'années, il publie des ouvrages inédits en auto-édition, principalement des polars.

Biographie 

Daniel Rousseau effectue des études d'histoire et de droit à la Sorbonne, avant de devenir animateur de camp de vacances, conteur puis professeur d'histoire. Il s'essaye par la suite au théâtre, comme comédien et metteur en scène. Il joue avec sa compagnie au Festival Off d'Avignon en 1990 et en 1991, notamment la pièce Rimbaud nègre blanc de Maurice Lévèque. Daniel Rousseau est également proviseur de lycée et effectue sa dernière année dans celui de Semur-en-Auxois, en 2011. Il prend alors sa retraite.

Daniel Rousseau grandit dans la commune bourguignonne de Bligny-sur-Ouche et commence l'écriture dès ses douze ans, se mettant en scène avec sa famille dans des histoires d'aventure. Il débute vers 1970, alors qu'il est scolarisé au lycée, ce qu'il appellera ensuite son , un écrit nommé La Croix noire. Il le présente à la collection Nouveau Signe de piste, des Éditions de l'Épi. Les directeurs de la collection Jean-Louis Foncine et Serge Dalens lui répondent que l'idée leur plaît mais que des corrections sont à effectuer. Foncine lui propose un rendez-vous pour exposer ces problèmes dont il est rentré . Un ami lui a ensuite donné l'idée de reprendre l'histoire par l'an mil en Norvège, en lien avec une histoire que raconte la grand-mère du héros de La Croix noire. C'est alors que naît Ciel des sables. Son premier ouvrage, publié en 1976 et illustré par Pierre Joubert, reçoit le , récompense décernée par Signe de piste depuis 1972.

En 2006, Daniel Rousseau reprend l'écriture avec son ouvrage auto-édité Jarbellon ou les neuf toisons d'or, suivi du Semeur d'énigmes. L'action se déroule dans son village natal de Bligny-sur-Ouche, qui sera le lieu de plusieurs de ses autres publications, parmi lesquelles Le Violon de la liberté. Ce dernier, publié en 2013, est une réécriture de La Croix noire. Le récit final, présenté comme un  à La Légende du goéland blanc, se déroule en 1967. Daniel Rousseau réédite la même année son diptyque La Légende du goéland blanc avec les illustrations de Joubert, bénéficiant de l'accord de ses héritiers.

En 2015, Daniel Rousseau publie son ouvrage L'Empire du monde ou le  de la vie, un thriller qu'il avait débuté en 1978, contant l'histoire d'un groupe d'adolescents en montagne. La même année il auto-édite un fac-similé d'un ouvrage de Félix Vadrot, Bligny-sur-Ouche, Côte-d'Or, sur la commune homonyme, paru en 1928 et désormais libre de droit.

Ses ouvrages sont illustrés par ses photographies et des peintures de sa femme Brigitte Arnoud, avec qui il organise des expositions de leurs œuvres.

Daniel Rousseau est également organisateur du festival Arts et livres de Bligny-sur-Ouche, où sont invités artistes-peintres, écrivains et photographes. Des concours de nouvelles y sont organisés chaque année.

Œuvre

La Légende du goéland blanc

Les Contes de la péniche

Romans indépendants

Notes et références

Liens externes 
 
 , site affilié
 , site affilié
 
 
 

Naissance en juin 1951
Naissance à Tunis
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Acteur français de théâtre
Metteur en scène français